Lakeview kan syfta på:

 Lakeview, Alabama
 Lakeview, Arkansas
 Lake View, Chicago
 Lakeview, Georgia
 Lakeview, Kalifornien
 Lakeview, Michigan
 Lakeview, Ohio
 Lakeview, Oregon
 Lakeview, Texas